Robert Michell est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1563), homme politique anglais de Norwich
 (1653-1729), homme politique anglais de Petersfield
 (1863-1916), chirurgien britannique
 (1876-1956), diplomate britannique

Voir aussi

Michell, Robert